Castell de Xawbak, Castell de Mont Reial o Mont-real fortalesa dels croats al costat de la ciutat de Xawbak (Jordània)
 al-Xawbak, ciutat de Jordània